De COSAFA Cup 2017 was de zeventiende editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Vanwege de sponsor van het toernooi werd het officieel 'Castle Lager COSAFA Cup South Africa 2017' genoemd. Het toernooi werd gehouden tussen 25 juni en 9 juli 2017 in Zuid-Afrika. Zimbabwe won het toernooi door in de finale Zambia met 3–1 te verslaan. Het was de vijfde keer dat Zimbabwe het toernooi won, men won het al eerder in 2000, 2003, 2005 en 2009. Tanzania werd derde door Lesotho te verslaan na strafschoppen.

Deelnemende teams
De loting voor het toernooi vond plaats op 18 mei 2017. Er werd naast de loting voor de groepsfase ook geloot voor de knock-outfase. Sommige landen waren direct geplaatst voor de kwartfinale. Acht landen speelden eerst in de groepsfase. De acht landen waren verdeeld over 2 groepen waarvan de beide winnaars zich voegden bij de 6 al geplaatste landen voor de kwartfinale. De Comoren zijn lid van de COSAFA maar namen niet deel aan dit toernooi. Tanzania is geen lid van de COSAFA, maar was uitgenodigd om deel te nemen. Eerder nam dit land ook al deel aan de toernooien van 1997 en 2015.

Stadions
Voor het toernooi werden 2 stadions geselecteerd. Het Royal Bafokengstadion is al meerdere malen gebruikt voor een internationaal toernooi. In dit stadion werden wedstrijden gespeeld voor het WK van 2010, de Confederations Cup in 2009 en het Afrikaans kampioenschap voetbal 2013. Het Morulengstadion werd gebruikt als trainingsstadion voor de Confederations Cup in 2009. De openingswedstrijd was in het Morulengstadion, daar begon het toernooi op 25 juni om 15:00 (UTC+2) met een wedstrijd tussen Tanzania en Malawi. De finale was in het Royal Bafokengstadion. Beide stadions werden ook tijdens de COSAFA Cup van 2015 gebruikt.

Scheidsrechters
Er namen 8 scheidsrechters en 9 assistent-scheidsrechters deel aan het toernooi.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Kwartfinale

Verliezersronde
De verliezers van de kwartfinale speelden in onderstaand schema voor plek 5 en 6. Zuid-Afrika eindigde uiteindelijk als vijfde door Namibië met 1–0 te verslaan.

Halve finale

5e/6e plaats

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
6 doelpunten
 Ovidy Karuru

5 doelpunten
 Knox Mutizwa

4 doelpunten
 Ocean Mushure

3 doelpunten
 Justin Shonga

2 doelpunten

1 doelpunt

Externe link
 Officiële website van de COSAFA

Voetbal in 2017
Voetbal in Zuid-Afrika
COSAFA Cup